Welle kan syfta på:

Geografi

Kongo-Kinshasa 

 Uele, flod,

Tyskland 

 Welle, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen, 
 Welle, Stendal – en ort i Stendal i Sachsen-Anhalt,